Françoise Dethier, Belgisch atlete
 Laurent Dethier, Belgisch politicus en natuurwetenschapper
 Nicolas Dethier, Belgisch politicus
 Sylvia Dethier, Belgisch atlete
 Victor Dethier, Belgisch wielrenner
 Monika Dethier-Neumann, Belgisch politica